Welcker désigne notamment :
 Friedrich Gottlieb Welcker (1784-1868), philologue allemand ;
 Carl Theodor Welcker (1790-1869), frère du précédent, homme politique libéral allemand ;
 Gertrude Welcker (1896-1988), actrice du théâtre et du cinéma muet allemand ;
 le Welcker, un sommet du groupe Garbuna, un volcan de Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Homonymie